23. Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się między 6 a 10 lipca 2016 roku w Amsterdamie. Zawody odbywały się na historycznym stadionie olimpijskim, który w roku 1928 gościł sportowców, uczestników IX Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Do zawodów zgłosiła się rekordowa liczba 1469 lekkoatletów, o 30 więcej niż na poprzednim czempionacie. Na tych mistrzostwach po raz pierwszy w historii Polska zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw Europy w lekkoatletyce (łącznie 12 medali: sześć złotych, pięć srebrnych i jeden brązowy).

Wybór miejsca 
Po zakończeniu w 2009 roku mistrzostw świata burmistrz Berlina zapowiedział, że miasto będzie starało się o prawo organizacji czempionatu Starego Kontynentu w 2016 lub 2018. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniany był także Chorzów. W końcu października 2010 w Lozannie odbyło się seminarium dla chętnych do zorganizowania czempionatu, podczas którego wpłynęły kandydatury z Chorwacji (kandydatem był Split), Holandii (impreza miałaby odbyć się w Amsterdamie), Polski (o zawody ubiegała się w Bydgoszcz), Turcji (propozycja Stambułu) oraz Wielkiej Brytanii. W drugiej połowie listopada 2010 European Athletics potwierdziła listę chętnych miast, na której znalazły się Amsterdam, Bydgoszcz, Split oraz Stambuł. Ostatecznie kandydatami do organizacji były: Amsterdam, Stambuł oraz Split, który jako jedyny organizował już mistrzostwa Europy (w 1990).

Rada European Athletics wybrała gospodarza imprezy 4 listopada 2011 roku na spotkaniu w Helsinkach.

Polska ekipa liczyła 70 zawodników, pod względem liczebności była druga w historii startów na mistrzostwach Europy (więcej Polaków wystartowało w 2010 roku w Barcelonie). Ze startu w mistrzostwach została wykluczona rosyjska reprezentacja, w związku z zawieszeniem jej w prawach członka IAAF spowodowanym skandalem dopingowym w tym kraju.

Minima kwalifikacyjne 
Źródło: european-athletics.org.

Program 
Zawody rozegrano w 44 konkurencjach, rozdając po 22 komplety medali wśród mężczyzn i kobiet.

Z uwagi na rozgrywane miesiąc później XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie nie przewidziano w programie zawodów chodu sportowego, a po raz pierwszy w historii mistrzostw Europy w programie znalazł się półmaraton (zastępując maraton).

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Ogólna 
 
Po 44 z 44 konkurencji.

Kobiety 

Po 22 z 22 konkurencji.

Mężczyźni 

Po 22 z 22 konkurencji.

Klasyfikacja punktowa 

Po 44 z 44 konkurencji.

Uczestnicy

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono 26 krajowych rekordów w kategorii seniorów:
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2016